Lampersbach heißen 

 Lampersbach (Gemeinde Werfenweng), Ortschaft von Werfenweng, Land Salzburg
 Lampersbach (Salzach) Zufluss zur Salzach, Land Salzburg

 Egon Lampersbach (1917–1982), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)